GSV (Gouda), een Nederlandse amateurvoetbalclub te Gouda
 GSV (Grootschermer), een Nederlands amateurvoetbalclub te Grootschermer
 GSV Excalibur, voorheen Geschiedenis Studenten Vereniging, een studievereniging te Nijmegen
 GSV '63, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Geesteren, Gelderland
 Gereformeerde StudentenVereniging, kortweg GSV, een studentenvereniging te Groningen